Galatesi – abitanti di Galati Inferiore
Galatesi – abitanti di Galati Mamertino